1. Fußball-Bundesliga 2013-14 var den 51. sæson i Bundesligaen, Tyskland højest rangeret fodbold-liga. Sæsonen begyndte den 9. august 2013 og sidste spilledag var 10. maj 2014. Vinterpausen startede den 23. december 2014 og sluttede 24. januar 2014. Bayern München er forsvarende mestre.

Stilling

Referencer 

Sæsoner i 1. Fußball-Bundesliga
Fodboldsæson 2013-14